Der Wilhelmstaler Bach (andere Bezeichnung: Hallebach) ist ein linker Zufluss der Wupper an der Stadtgrenze zwischen den nordrhein-westfälischen Großstädten Wuppertal und Remscheid sowie der Stadt Radevormwald im Unterlauf.

Lage und Topografie 
Der Wilhelmstaler Bach entspringt auf 310 Meter ü. NN bei Lusebusch nördlich des Remscheider Ortsteils Hackenberg und fließt durch ein tiefes Kerbtal in östliche Richtung. Hinter dem Hof Böhlefeld überquert er die Stadtgrenze zu Wuppertal und erhält Zulauf von dem Frielinghauser Bach. Anschließend fließt er auf nun für wenige hundert Meter parallel zur Stadtgrenze zu Remscheid, erhält Zulauf von mehreren Seitengewässern und überquert die Stadtgrenze zu Radevormwald. Dort wird der Bach in zwei großen Teichen gestaut und unterquert verdolt das Gelände einer ehemaligen Papierfabrik im Radevormwalder Ortsteil Wilhelmstal. Er mündet nach ca. 2,3 Kilometern auf 222 Meter ü. NN in die Wupper.

Einzelnachweise 

Fließgewässer in Wuppertal
Gewässer in Radevormwald
Fließgewässer in Remscheid